Spinner puede referirse a:

Artes y entretenimiento 
 Spinner (álbum) es un álbum de Brian Eno y Jah Wobble publicado en 1995.
 Spinner (Blade Runner) es el nombre de un tipo de coche volador ficticio usado principalmente por el LAPD en la franquicia Blade Runner.

Personajes de ficción 
 Spinner (My Hero Academia), personaje de la serie de manga My Hero Academia.
 Gavin Spinner Mason, personaje de la serie Degrassi: The Next Generation.

Tecnología 
 Spinner (aeronáutica), el cono aerodinámico que hay en el centro de una hélice de avión.
 Spinner (informática), un elemento de las interfaces gráficas que permite al usuario ajustar un valor dentro de un cuadro de texto.
 Spinner (MIT Media Lab), software de MIT Media Lab que puede editar automáticamente vídeo para ajustarse a una estructura narrativa.

Otros usos 
 Fidget spinner, un tipo de juguete desestresante.